Mansoura kan syfta på:

Geografi

Algeriet 

 Mansourah (ort i Algeriet), Bordj Bou Arréridj, 
 Mansoûra, ort, Tlemcen,

Egypten 

 Mansura, stad,

Marocko 

 Mansoura (kommun i Marocko), Tanger-Tétouan, Chefchaouen Province, 

Robotskapade Algerietförgreningar
Robotskapade Egyptenförgreningar
Robotskapade Marockoförgreningar